Аббревиатура ДГР может означать:

 Дуоденогастральный рефлюкс
 Дугогасящий реактор
Древние города России (серия монет)